Hradečná může být:

 Hradečná (Bílá Lhota) – vesnice, část obce Bílá Lhota v okrese Olomouc
 Hradečná (hora) – hora v pohoří Hrubý Jeseník
 Hradečná (potok) – přítok řeky Moravice
 Nová Hradečná – obec v okrese Olomouc

Související články 
 Hrádečná – vesnice, část obce Blatno v okrese Chomutov
 Hradečno – obec v okrese Kladno